Tom Sier - calciatore olandese
Thomas Sier - giocatore di calcio a 5 olandese